Rehab est l'abréviation en anglais du mot rehabilitation. Dans les noms propres ci-dessous, l'abréviation fait principalement référence à drug rehabilitation, le nom anglais pour un centre de désintoxication.

Cinéma 

 , film américain de Rick Bieber, sorti en 2011.

Musique

Groupe 

 , DJ et producteur néerlandais d'origine marocaine ;
 , groupe américain formé en 1998.

Chanson 

 , chanson d'Amy Winehouse (2006) ; reprise en 2010 par un groupe de mento jamaïcain The Jolly Boys
 , chanson de Rihanna (2007).
 Rehab, chanson des The jolly boys
 Rehab, chanson de Machine Gun Kelly

Album 

 , album de Young Buck (2010) ;

 , album de Lecrae (2010) ;
 , album de Quiet Riot (2006).

Télévision 
 Celebrity Rehab, émission de télé-réalité

Homonymie de titre